Les Plus Belles Vacances est une émission de télévision française présentée par Valérie Damidot, diffusée quotidiennement du lundi au vendredi depuis le  à  puis  sur TF1.

Concept 
Chaque jour, un duo de vacanciers doit choisir un lieu idéal pour passer des vacances exceptionnelles. Ils visitent trois lieux qu'ils notent sans se concerter (sur deux critères : lhébergement et les loisirs, chacun sur 20) sans se mettre d'accord. Après leurs visites, ils choisissent l'endroit rêvé où ils passeront leurs vacances. Le duo qui est choisi, gagne la somme de .

 Déroulement 
Sur la route des vacances, chaque duos de vacanciers seront accueillis par Valérie Damidot, appelés en vidéo par leur téléphone. Celle-ci les présentera trois lieux de vacances avec ses propriétaires (deux personnes responsables du site), l'adresse des hôtes et les prix de location. À eux de les découvrir selon leur choix de critères de vacances (région préférée, disposition des chambres, activités favoris et leur budget).

 Les ,  et  lieux de vacances 
Arrivés à destination, les duos sont accueillis par les propriétaires. Pendant les séjours, les deux candidats disposeront de deux notes :

 Première note : l'hébergement : les propriétaires font visiter aux vacanciers chaque lieux intérieurs et extérieurs de leur établissement (dont le salon / séjour / cuisine, les chambres, la terrasse avec option vue et le jardin avec ou sans piscine). Entre autres des villas, hôtels ou maisons, d'autres lieux d'hébergements sont possibles (qui soit cabanes, camping-car…).
 Deuxième note : les loisirs : en plus de leur hébergement, les propriétaires présenteront les différentes activités pratiqués aux alentours de leur établissement, qui soit sur la plage, en mer ou dans des attractions touristiques. Les candidats pourront tester ces activités aux vues des propriétaires. Cas particulier pour le troisième lieu de vacance, cette note n'est pas dévoilée.

 Le choix final 
Après ces découvertes, les candidats vont rejoindre les trois duos de propriétaires pour annoncer leur choix de lieux de vacances. Celui qui sera désigner par les duos rempoteront la compétition et gagneront la somme de .

 Diffusion 

 La première saison est diffusée du  au  à  entre l'émission Les As de la déco et le feuilleton français Demain nous appartient.
 La deuxième saison est diffusée du  au  à  entre l'émission Quatre mariages pour une lune de miel et le feuilleton français Demain nous appartient.
Une troisième saison est diffusée du  au  à  entre l'émission Quatre mariages pour une lune de miel puis la téléréalité Familles nombreuses : la vie en XXL et le jeu télévisé Qui veut gagner des millions à la maison ? puis suivi plus tard par le feuilleton Demain nous appartient.
Une quatrième saison est diffusée depuis le  juste avant le feuilleton Ici tout commence''

 Saison 1 (2018) 
 Candidats Légendes : Audiences 
Le premier numéro pour cette saison a rassemblé 1,85 million de téléspectateurs avec 17,4 % de PDA selon Médiamétrie.

La première semaine de compétition a apporté un bilan de .

Le record d'audience de cette première saison rassemble environ 1,87 million de téléspectateurs avec 17,9 % de PDA.

 Saison 2 (2019) 
 Candidats Légendes : Audiences 
Le premier numéro pour cette deuxième saison a rassemblé 1,65 million de téléspectateurs avec 13,2 % de PDA selon Médiamétrie.

La première semaine de compétition a apporté un bilan de 1,51 million de téléspectateurs avec 13,3 % de PDA.

 Saison 3 (2020) 
 Candidats Légendes :'''

Audiences 
Le premier numéro de cette troisième saison a rassemblé 1,52 million de téléspectateurs avec 11,7 % auprès des personnes au plus de 4 ans et 14,3 % auprès des cibles commerciales, selon Médiamétrie.

Saison 4 (2021)

Notes et références

Audiences

Références 

Émission de télévision créée en 2018
Émission diffusée sur TF1
Émission de télévision produite en France
Émission de télévision de divertissement
Émission de télévision en production